.pdn — розширення файлу, що означає кілька різних форматів:
 Portable Draughts Notation — формат файлів, характерний для шашкових програм.
 PDN — формат графічних файлів, використовуваний в Paint.NET.

Формати файлів